DQ steht als Abkürzung für:

 Data Quality in der Informatik und Medienforschung, siehe Informationsqualität
 Disqualifikation, Ausschluss aus einem Wettkampf
 Dragqueen, weiblich auftretender Mann
 DQ (Sänger) (* 1973), dänischer Sänger und Travestiekünstler
 Luftfahrzeuge aus Fidschi, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Abkürzung